Televicentro peut désigner : 

 Televicentro, chaîne de télévision hondurienne fondée en 1987
 Televicentro, chaîne de télévision nicaraguayenne
 WAPA-TV (anciennement Televicentro 4), chaîne de télévision porto-ricaine